1983 — одна́ ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят три — может означать:

 1983 — натуральное число между 1982 и 1984.
 1983 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1983 — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1983 год в литературе

В искусстве 
 1983 год в кино
 1983 год в театре
 1983 год в истории изобразительного искусства СССР
 1983 (телесериал) — польский антиутопический телесериал 2018 года

В музыке 
 1983 год в музыке

В науке 
 1983 год в науке